OWB – przeglądarka internetowa
 Oder-Warthe Bogen – Międzyrzecki Rejon Umocniony, MRU.